Il singolare del Heineken Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sjeng Schalken  era il detentore del titolo.

Magnus Norman ha battuto in finale Michael Chang 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie

  Tommy Haas (secondo turno)
  Magnus Norman (campione)
  Jiří Novák (secondo turno)
  Nicolas Escudé (primo turno)

 Thomas Johansson (secondo turno) 
 Sjeng Schalken (quarti) 
 Juan Carlos Ferrero (quarti) 
 Marc Rosset (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Heineken Open 2000
ATP Tour 2000